Un territoire d'outre-mer est au sens large un territoire situé outre-mer. Au sens juridique, l'expression désigne les territoires en général non européens (principalement d'anciennes colonies) placés sous la souveraineté d'un pays d'Europe :
 un territoire britannique d'outre-mer, division administrative regroupant des territoires contrôlés par le Royaume-Uni mais n'en faisant pas partie (consulter aussi l'article Caraïbes du Commonwealth) ;
un territoire français d'outre-mer, division administrative ayant existé de 1946 à 2003 et supprimée au profit des collectivités d'outre-mer (consulter aussi l'article France d'outre-mer) ;
 un territoire néerlandais d'outre-mer, division administrative regroupant des territoires contrôlés par les Pays-Bas.